Võõpsu (Räpina), een plaats in de gemeente Räpina (Estland)
 Võõpsu (Setomaa), een plaats in de gemeente Setomaa (Estland)